Ваго́нная ремо́нтная компа́ния-2 — частная компания, специализирующаяся на ремонте и сервисном обслуживании грузовых вагонов. Занимает 17,4 % российского рынка ремонтных услуг железнодорожного транспорта. Сокращённое наименование — АО «ВРК-2». Штаб-квартира — в Москве.

Является крупнейшим подрядчиком по ремонту вагонов.

В 2013-2014 годах ВРК-2 (наряду с ВРК-1 и ВРК-3) критиковалась структурами РЖД за низкое качество ремонтов и неэффективное ведение бизнеса, а в апреле 2019 года компания оказалась в центре скандала, связанного с уголовным делом по обвинению в коммерческом подкупе её гендиректора А. Самойлова.

История 
В 2011 году ОАО «РЖД» в соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте создало три дочерних общества в области ремонта грузовых вагонов: ВРК-1, ВРК-2 и ВРК-3 с долей РЖД в уставном капитале 100 % минус 1 акция. Реформа базировалась на том, что РЖД выделяет в дочерние компании те сегменты производства, которые находятся в рыночной сфере, и постепенно продает их, обеспечивая условия для конкуренции.

В ВРК-2 было передано 38 вагонных ремонтных депо, расположенных на территории всей России, вблизи крупных железнодорожных узлов.
В конце июля 2013 года ОАО «РЖД» подготовило проект распоряжения Правительства Российской Федерации о продаже 100 % минус одна акция своих вагоноремонтных активов — ВРК-2 и ВРК-3.

В 2014 году ОАО «РЖД» планировала провести аукционы по продаже компаний.

19 июня 2020 года ОАО «РЖД» продало с аукциона Вагонную ремонтную компанию-2 (ВРК-2), сообщила монополия. При стартовой цене в 9,145 млрд руб. 100% минус одна акция компании были приобретены за 10,7 млрд руб. Новой вагоноремонтной компанией (НВК).

География 
ВРК-2 оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию грузовых вагонов на базе 37 депо, ранее входивших в Центральную дирекцию по ремонту грузовых вагонов — филиал ОАО «РЖД».

Деятельность 
Вагонные ремонтные депо в составе ВРК-2 оказывают услуги по модернизации подвижного состава, проводят капитальный, деповской и текущий ремонт, изготовление и ремонт узлов и деталей.
В апреле 2013 года ВРК-2 заключила соглашение с Объединенной вагонной компанией (ОВК) об организации гарантийного и постгарантийного обслуживания современных грузовых тележек Berber производства Тихвинского ВСЗ (входит в ОВК). Соглашение предусматривает техническое обслуживание вагонов, проведение ремонта, а также обеспечение всеми необходимыми комплектующими.

Критика 
В феврале 2013 года Региональная оперативная комиссия Московской железной дороги признала итоги финансово-хозяйственной деятельности ВРК-2 неудовлетворительными. Начальник МЖД Владимир Молдавер подверг критике руководство ВРК-2 за неспособность раскрыть и обосновать себестоимость капитального и деповского ремонтов, неконкурентные цены на рынке услуг ремонта вагонов, высокие издержки и низкие зарплаты на предприятиях, неэффективную коммерческую деятельность. 30 октября 2014 года на Московском региональном координационном совете было отмечено, что ВРК-2 не справляется с плановыми заданиями. Одной из причин железнодорожной катастрофы 20 мая на перегоне Бекасово-1 — Нара, когда в результате схода вагонов грузового поезда произошло столкновение его с пассажирским и были допущены человеческие жертвы, указывалось некондиционное состояние грузовых вагонов, отремонтированных на вагоноремонтных предприятиях.

Уголовное дело 
5 апреля 2019 года московский суд арестовал гендиректора АО «Вагонная ремонтная компания-2» Антона Самойлова. Он подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово. В 2020 году в ходе судебного заседания А. Самойлов оправдан. С него сняты все обвинения.

Продажа акций 
В июле 2020 г. ОАО "РЖД" на открытом аукционе продало акции АО "ВРК-2" за 10,8 млд. руб. компании ООО "Новая вагонная компания", которая стала единоличным собственником. Назначен новый генеральный директор Вадим Михальчук.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница компании на сайте ОАО «РЖД»
 Объединение Производителей Железнодорожной Техники
 Объединение Желдортранс